Bilan saison par saison du Boavista FC :

Boavista